Mellgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellgölen (Norra Vi socken, Östergötland, 641067-148245), sjö i Ydre kommun, 
Mellgölen (Norra Vi socken, Östergötland, 641590-147826), sjö i Ydre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn